Situation Room steht für:

 Situation Room (Foto), Aufnahme einer Besprechung im Kommunikationszentrum des Weißen Hauses
 The Situation Room, Nachrichtenformat bei CNN
 White House Situation Room, Kommunikationszentrum im Weißen Haus